Я́ков Ива́нович Ме́льник:
 Мельник, Яков Иванович (1890—1982) — командир Винницко-Сумского объединения партизанских отрядов, полковник НКВД.
 Мельник, Яков Иванович (1903—1955) — организатор сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.